Piazza d'Armi – piazza di Grosseto
 Piazza d'armi – piazza dell'Aquila, in passato scalo aeroportuale cittadino
 Piazza d'Armi – piazza di Milano, ex aerodromo utilizzato da Enrico Forlanini e Umberto Nobile
 Piazza d'armi – piazza di Perugia, in passato campo da calcio del Perugia, su cui venne edificata la piazza Partigiani
 Piazza d'armi – piazza di Roma, in passato campo da calcio della Lazio e della disciolta Juventus Roma, su cui venne edificato il quartiere Prati
 Piazza d'armi – piazza di Torino, in passato campo da calcio della Juventus e del Torino, su cui venne edificato il parco Cavalieri di Vittorio Veneto
 Piazza d'Armi - piazza principale del centro abitato di Terra del Sole, nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, sede del Palazzo Pretorio e denominata in passato anche piazza Giuseppe Garibaldi